Арка Победы:

 Арка Победы — триумфальная арка, памятник истории и архитектуры в центре Кишинёва, Молдавия.
 Арка Победы — монумент в стиле ампир, построенный в 1956 году в Мадриде.